1501 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1501 км — остановочный пункт в Крыму.
 1501 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Свердловской области. Код 259237.
 1501 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 514845.
 1501 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 811835.